Municipio de Mayville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mayville (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Traill.
 Municipio de Mayville (condado de Houston, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Houston.